KONI ou Koni désignent notamment :

Sigle 

 Le comité national des sports d'Indonésie, le Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Patronyme 

 Feodor Koni (1809-1889), dramaturge russe.

Toponyme 

Koni, une ville de l'union des Comores.
Koni, une ville de Côte d'Ivoire.

Autres 
Koni, un fabricant d'amortisseurs de suspension.
Une classe de frégate d'origine soviétique.
 Koni Store, une chaîne brésilienne de produits alimentaires japonais.
 Les Koni, une société agropastorale du nord de l'Afrique du Sud.